Röstånga, een plaats in de gemeente Svalöv in Skåne de zuidelijkste provincie van Zweden
Rostanga (geslacht), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken).